Вратна може да се односи на:
Вратна (река), реку у Србији
Манастир Вратна, православни манастир
Вратна (Неготин), насеље у Србији